Stazione di San Michele sulla linea Termoli-Venafro
 Stazione di San Michele di Pagana sulla linea Genova-Pisa
 Stazione di San Michele di Serino sulla linea Cancello-Avellino
 Stazione di San Michele in Bosco sulla linea Pavia-Mantova